Ralph Assheton (1er baron Clitheroe)
 Ralph Assheton (2e baron Clitheroe)